Дор () — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Эллина и Орсеиды. Либо сын Ксуфа и Креусы, либо сын Эгимия.

При разделе получил землю, лежащую против Пелопоннеса, и назвал её жителей дорийцами Отец Тектама. Отец Ксантиппы, жены Плеврона. Согласно Геродоту, при нём дорийцы обитали в Гистиеотиде.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Дориды